Titanic kan syfta på:

 RMS Titanic – ett passagerarfartyg som sjönk på sin jungfruresa
 Titanic (film, 1943) – en tysk film
 Titanic (film, 1953) – en amerikansk film
 Titanic (film, 1997) – en amerikansk episk romantisk katastroffilm från 1997
 Titanic (sång) – en sång skriven av Mikael Wiehe
 Titanic (musikgrupp) – en norsk-engelsk rockgrupp
 Titanic (miniserie) – en kanadensisk-amerikansk miniserie från 1996